Ив ():

 Ив — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Ив — французское имя.

Персоналии

Имя 
 Ив (полное имя Ив Джихен Джефферс; род. 1978) — американская рэп-исполнительница и актриса.
 Ив II д'Алегр (ок. 1452—1512) — французский военачальник, участник Итальянских войн.
 Ив Сен-Викторский — католический церковный деятель XII века, близкий друг Бернарда Клервоского.
 Ив (на англ. Yves, настоящее имя Ха Суён; род. 1997) — участница юнита LOONA/yyxyюжно-корейской женской группы LOONA.

Фамилия 
 Ив, Алёна (при рождении Алёна Овсянник; род. 1979) — израильская актриса и режиссёр.
 Ив, Ангус (род. 1972) — известный в прошлом тринидадский футболист.
 Ив, Тревор (род. 1951) — британский актёр театра, кино и телевидения.
 Ив, Эдуар (1907—?) — бельгийский фехтовальщик, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр.
 Ив, Элис (род. 1982) — британская актриса.

См. также 
 Иво Шартрский
 Айвз

Примечания